Musculus abductor digiti minimi steht für
 Musculus abductor digiti minimi (Hand), Abduktor des kleinen Fingers (Kleinfingerspreizer)
 Musculus abductor digiti minimi (Fuß), Abduktor des kleinen Zehs (Kleinzehenabzieher)